Por Sanjuanada puede referirse a:

 Sanjuanada, intento de cambio de gobierno en 1926 por golpe militar organizado por los principales opositores a la dictadura de Primo de Rivera, los líderes de los antiguos partidos dinásticos y los sectores del ejército.
Estos dos grupos se unen y realizan algunas conspiraciones militares que acaban fracasando. Sanjuanada de 1926.
 Sanjuanada, nombre con el que se conoce a la noche de San Juan en El Bierzo.
 Sanjuanada (costumbre popular) Costumbre campesina castellana popular que tiene lugar al amanecer del 24 de junio, día de San Juan.